Cenk Akyol – ex cestista turco
 Mustafa Akyol – scrittore e giornalista turco
 Ufuk Akyol – calciatore turco